Bombus — это свободный jabber-клиент для мобильных телефонов/смартфонов с поддержкой Java/MIDP. В версии 0.5 перешёл с лицензии BSD на GNU GPL 2. Существуют т. н. «моды» — версии с расширенной функциональностью, созданные на основе оригинального Bombus, независимо от основного проекта, например Bombusmod.

Возможности 
 Приём/передача текстовых сообщений.
 Группы контактов.
 Регистрация jabber-аккаунтов.
 Поддержка неограниченного числа аккаунтов, переключение «на лету».
 Добавление, удаление, редактирование пользователей, подписка (авторизация).
 Игнор-лист.
 Списки приватности (Privacy Lists).
 Service Discovery.
 Конференции (Multi-User Chat).
 Поддержка смайликов, отключение «на лету».
 Свето/вибро/звуко сигнализация, профили, динамический свет Siemens M55.
 Установка приоритетов и статусных сообщений.
 Шифрование пароля.
 Блокировка клавиш.
 Поиск в ICQ и в Jabber.
 Просмотр и редактирование vCard, вставка фотографий.
 Запись истории и/или всех статусов в txt (опционально, только в версиях для Siemens).
 Удалённое управление Jabber-клиентами.
 Передача и приём файлов (SOCKS5 & IBB).
 Реконнект при обрывах связи.
 Поддержка многоязычного интерфейса.
 Сжатие трафика до 10 раз (версия ZLib, корректная работа на «слабых» телефонах (с динамической памятью не более 1Мб) не гарантируется).

Ссылки 
 Официальный сайт
 Bombus на GitHub
 Описание клиента в JaWiki
 
 

Jabber
Программное обеспечение, написанное на Java ME